Anguina puede referirse a:
 El género de nematodos Anguina.
 Un nombre común de la planta Alkanna tinctoria.
 Un nombre común de la planta Lithodora fruticosa.